

Antroponimi 
De Ruggiero – variante del cognome italiano Ruggiero.

Edifici 
 Palazzo De Ruggiero – palazzo di Salerno
 Stazione di De Ruggiero – stazione ferroviaria di Brusciano, in Campania

Persone 
 Ettore De Ruggiero – storico, filologo e docente italiano
 Gaetano de Ruggiero – cardinale italiano
 Guido De Ruggiero – storico della filosofia, professore universitario e politico italiano
 Trotula de Ruggiero – medico italiano